Симья́н-ла-Рото́нд (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Банон. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04208.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 568 человек.

Климат

Экономика 
В Симьян-ла-Ротонд работает самый большой во Франции кооператив по выращиванию ароматических растений. Основан в 1979 году. Изготавливает до 90 % мирового производства лавандина. Кооператив также производит эфирные масла шалфея, мяты, иссопа и эстрагона.

В 2007 году среди 378 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 247 были экономически активными, 131 — неактивными (показатель активности — 65,3 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 247 активных работали 220 человек (116 мужчин и 104 женщины), безработных было 27 (11 мужчин и 16 женщин). Среди 131 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 60 — пенсионерами, 44 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Агульт
 Церковь Сен-Виктуар в готическом стиле (1542 год), исторический памятник
 Церковь Сен-Венсан в романском стиле (XVI век)
 Часовня Сен-Жозеф (1779 год)
 Замок Ла-Флашер

С 1982 ежегодно проходит международный фестиваль старинной музыки.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки